After the Gold Rush () — третий студийный альбом канадского автора-исполнителя Нила Янга, выпущенный в августе 1970 года на Reprise Records.

Об альбоме 
After the Gold Rush стал одной из четырёх пластинок, изданных каждым участником фолк-рокового коллектива Crosby, Stills, Nash & Young вслед за их успешным диском Déjà Vu.

Нил Янг начал записывать этот альбом с участниками Crazy Horse на студии Sunset Sound в Лос-Анджелесе, но из-за ухудшения здоровья ритм-гитариста Дэнни Уиттена он был вынужден продолжить запись с другими музыкантами в подвале собственного дома в Топанга-Кэньоне. Материал был записан в течение весны 1970 года при участии Грега Ривза, Ральфа Молины из Crazy Horse и 18-летнего гитариста Нильса Лофгрена, которому, однако, Янг отвёл роль клавишника.

After the Gold Rush достиг восьмого места в американском чарте альбомов, а два сингла из него «Only Love Can Break Your Heart» и «When You Dance I Can Really Love» заняли соответственно 33 и 93 места в хит-параде Hot 100 журнала Billboard. Он получил сертификат дважды платинового диска как в США от организации RIAA в 1986 году, так и в Великобритании от BPI в 2004 году.

Критики не сразу высоко оценили работу музыканта. В первоначальном отзыве журнала Rolling Stone говорилось о том, что хотя альбом и «содержит потенциально первостатейный материал, ни одна песня не выделяется на однородной невыразительной поверхности». Всего пять лет спустя мнение редакции Rolling Stone изменилось, и пластинка была названа «шедевром». Сейчас After the Gold Rush признан одним из классических альбомов в карьере Янга и включён в различные списки лучших записей. Он занял третье место в «Списке 100 лучших канадских альбомов» Боба Мерсеро. В 2003 году он занял 71-е место в списке «500 величайших альбомов всех времён» по версии журнала Rolling Stone и 80-е — в аналогичном рейтинге New Musical Express.

Список композиций 
Все песни написаны Нилом Янгом, если не указано иное.
 «Tell Me Why» — 2:54
 «After the Gold Rush» — 3:45
 «Only Love Can Break Your Heart» — 3:05
 «Southern Man» — 5:31
 «Till the Morning Comes» — 1:17
 «Oh Lonesome Me» (Дон Гибсон) — 3:47
 «Don't Let It Bring You Down» — 2:56
 «Birds» — 2:34
 «When You Dance I Can Really Love» — 4:05
 «I Believe in You» — 3:24
 «Cripple Creek Ferry» — 1:34

Примечания

Ссылки 

Альбомы Нила Янга
Альбомы Reprise Records
Альбомы фолк-рока
Альбомы, записанные на Sunset Sound Recorders
Альбомы, записанные на домашней студии